Tau Aquarii pode se referir a:
Tau1 Aquarii
Tau2 Aquarii